Oblężenie Bonn (1673) –
 Oblężenie Bonn (1689) –

Zobacz też 
 
 Bonn